Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1986 года проходил в Колорадо-Спрингс, США.

Призёры

Результаты

Групповая гонка, профессионалы 
Гонка проходила 6 сентября на территории Академии ВВС США, 17 кругов по 15,4 км (261,8 км). Стартовал 141 участник, финишировало 87 участников.

Групповая гонка, любители 
Гонка проходила 7 сентября, протяжённость — 169,4 км.

Командная гонка, мужчины 
Гонка проходила 4 сентября, протяжённость — 100 км

Групповая гонка, женщины 
Гонка проходила 7 сентября, протяжённость — 61,6 километра. Стартовало 82 участницы, финишировало 77.

Примечания 

1986
Чемпионаты мира в США
Велогонки в США
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс